

1953

1954

1955 

Хоккей с шайбой в СССР
Сборная СССР по хоккею с шайбой
Спорт в СССР в 1953 году
Спорт в СССР в 1954 году
Спорт в СССР в 1955 году